Веремеево — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Веремеево — деревня в Городокском районе Витебской области.

Россия 
 Веремеево — деревня в Себежском районе Псковской области.